Abd-al-Hamid forma part del nom de molts personatges:

 Aban ibn Abd-al-Hamid al-Lahiqí (segle VIII - vers 815/6), poeta persa en llengua àrab.
 Abdul Hamid I (Abd al-Hamid I) (1725 – 1789), soldà de l'imperi Otomà.
 Abdul Hamid II (Abd al-Hamid II), (1842- 1918), soldà de l'Imperi otomà i Califa dels musulmans.
 Abd al-Hamid Lahawari, (? - 1654/5), historiador hindo-persa
 Abd-al-Hamid ibn Yahya ibn Sad al-Kàtib (? - 750) escriptor àrab d'Al Anbar, al servei dels omeies, fundador del gènere epistolar àrab

Notes